Джон Грей:
 Грей, Джон (поэт) (1866—1934) — английский поэт.
 Грей, Джон Гамильтон (политик)
 Грей, Джон Гамильтон (политик, Нью-Брансуик)
 Грей, Джон Гамильтон (политик, Остров Принца Эдуарда)
 Грей, Джон Генри (1859—1946) — американский экономист
 Грей, Джон де (ум. 1214) — епископ Норвичский (с 1200), избранный архиепископ Кентерберийский (1205).
 Грей, Джон Миллер (1850-1894) - шотландский художественный критик, первый куратор Шотландской национальной портретной галереи. 
 Грей, Джон Николас (род. 1948) — англо-британский философ-литератор.
 Грей, Джон Томас (род. 1958) — американский писатель, режиссёр, телепродюсер.
 Грей, Джон Эдуард (1800—1875) — британский зоолог.